Такмичења у керлингу на Зимским олимпијским играма 2010. одржана су од 11. до 18. фебруара у Ванкуверу у Канади.

Учесници

Жене

Мушкарци

Освајачи медаља

Жене

Мушкарци

Биланс медаља

Спортски објекти

Спољашње везе 
 Vancouver 2010 official website
 World Curling Federation's official website
 Olympic Games Qualification standings
 Olympic Curling Competition Draw Schedule
 AP Winter Games Video Essay: The Mysteries of Curling
 AP Winter Games: Curling

Керлинг на Зимским олимпијским играма